Czeschka ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Otto Czeschka (1878–1960), österreichischer Grafiker und Maler
 Hugo von Czeschka, Militärhistoriker